Dwór Artusa w Gdańsku
 Dwór Artusa (zawody)
 Dwór Artusa w Toruniu
 Dwór Artusa w Elblągu
 Dwór Artusa w Braniewie
 Dom Bractwa Czarnogłowych w Rydze dawniej nazywany Dworem Artusa